

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wielgoszcz – część wsi Kiedrowice w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Wielgoszcz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz